Vega de San Mateo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Vega de San Mateo ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna.

Terrängen runt Vega de San Mateo är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Vega de San Mateo. Runt Vega de San Mateo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Palmas de Gran Canaria,  km nordost om Vega de San Mateo. I omgivningarna runt Vega de San Mateo  

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna